Lili Marleen oder Lilli Marleen steht für:
 Lili Marleen, Soldatenlied
 Lili Marleen (Film), Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1981
 Lili Marleen (Schiff), Kreuzfahrtschiff
 Lili Marleen, Lied von Eisregen (Band) aus dem Album Hexenhaus
 ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Ocean Countess

 Lilli Marleen (Rose), deutsche Beetrose aus dem Jahr 1959, siehe Liste von Rosensorten #L